Rosnay puede referirse a: 

 Rosnay, comuna francesa situada en Indre.
 Rosnay, comuna francesa situada en Marne.
 Rosnay, comuna francesa situada en Vendée.